Гульжан Жарылкасымовна Аспетова (Кульжахан) (28 мая 1946, аул Мерке Жамбылской области) — казахская актриса кино и театра. Народная артистка Республики Казахстан (1998). Заслуженная артистка Казахской ССР (1981). Профессор искусствоведение (2002).

Биография 
Родился 28 мая 1946 года в Меркенском районе Жамбылской области. Отец — Аспетов Жарылкасым. Мать — Болатбекова Уазина. Сын — Пусурманов Азат Викторович.

В 1967 году окончила театральное отделение Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы по специальности актёр театра-кино.

С 1967 по 1999 год — актриса высшей категории Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова, преподаватель, доцент, профессор факультета театрального искусства Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова (г. Алматы).

С 1999 года — актриса Казахского государственного академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева, преподаватель, профессор факультета театрального искусства Казахского национального университета искусств (г. Астана).

Известные роли 
Первая значительная роль в Казахском академическом драматическом театре им. М.Ауэзова — Карагоз в одноименной драме М.Ауэзова. Аспетова — исполнительница многих лирико-драматических ролей:
 Енлик, Куртка («Енлик — Кебек», «Каракыпчак Кобланды» М. Ауэзова),
 Жамиля («Волчонок под шапкой» К.Мухаметжанова),
 Макпал («Баллада о степи» К.Мукашева),
 Анар («Жеребенок мой» О.Бокеева),
 Катима ханум («Клятва» Т.Ахтанова),
 Мехменебану («Фархад и Ширин» Н.Хикмета),
 Электра («Электра» Л. Дюрко),
 Иокаста («Царь Эдип» Софокла),
 Найман-Ана («И дольше века длится день» Ч.Айтматова) и другие.

Награды 
 1981 — Заслуженная артистка Казахской ССР;
 1984 — Орден «Знак Почёта» (СССР);
 1994 — Почётная грамота Республики Узбекистан;
 1998 — Народная артистка Республики Казахстан;
 2002 — Профессор искусствоведение;
 2006 — Медаль имени «Ыбырай Алтынсарин» от  — за большой труд в воспитании подрастающего поколения и вклад в развитие театральной педагогики.;
 2008 — Медаль «10 лет Астане»;
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»;
 2011 — Указом президента РК награждёна орденом «Курмет»;
 2015 — Медаль «Ветеран труда Казахстана»
 2016 — Звания «Почётный гражданин Мерке»;
 2016 — Государственная стипендия Республики Казахстан в области культуры.
 2018 — Юбилейная медаль «20 жыл Астана»
 2022 года (22 октября) — Орден «Отан» один из высших орденов Республики Казахстан.

Примечания

Литература 
 

Актрисы Казахстана
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Народные артисты Казахстана
Заслуженные артисты Казахской ССР
Персоналии:Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева
Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Отличники образования Республики Казахстан
Преподаватели Казахского национального университета искусств